Christian Zanier (né en 1971), auteur canadien de bande dessinée et de comics
 Katia Zanier (née en 1975), chercheuse en biochimie française